

Patronyme
 Imad Najah, (1991- ), est un footballeur marocain.
 Jouda Najah, est une actrice tunisienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme